Наги́ев — азербайджанская и лезгинская фамилия.

Известные носители 
 Нагиев, Адиль Акиф оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист.
 Нагиев, Али Наги оглы (род. 1958) — азербайджанский государственный деятель.
 Нагиев, Анатолий Гусейнович (1958—1982) — советский серийный убийца и насильник.
 Нагиев, Арзу Насиб оглу (род. 1963) — азербайджанский политолог, писатель и общественный деятель.
 Нагиев, Газанфар Пири оглы (1915—1991) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Нагиев, Дилгам Гейдар оглы (1975—1995) — Национальный герой Азербайджана.
 
 Нагиев, Кирилл Дмитриевич (род. 1989) — российский актёр, шоумен и телеведущий.
 Нагиев, Муртуза Фатулла оглы (1908—1975) — советский и азербайджанский химик-органик.
 Нагиев, Муса (1848—1919) — азербайджанский миллионер, нефтепромышленник, меценат.
 Нагиев, Омир Маликович (1953—2013) — советский и азербайджанский актёр.
 Нагиев, Салман Агаш оглы (1926—?) — азербайджанский советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Нагиев, Тофик Муртуза оглы (род. 1941) — советский и азербайджанский учёный в области физической химии.
 Нагиев, Фейзудин Рамазанович (род. 1951) — российский лезгинский поэт, литературовед и публицист.
 Нагиев, Фуад Гумбат оглы (род. 1975) — азербайджанский государственный деятель, председатель Государственного агентства по туризму.